Зелені:

 Зелена армія — повстанський рух на території Російської імперії в роки Громадянської війни. 
 Партія зелених — громадсько-політичний рух екологічної спрямованості.

Див. також  
 Зелена
 Зелене
 Зелений колір
 Зелень (значення)